Може да се отнася за:
 хаджи Василий (архимандрит) – вуйчо на Васил Левски
 хаджи Василий (ктитор) - ктитор на параклиса Рождество на св. Йоан Кръстител в Зографския манастир.